Help! De dokter verzuipt..., een streekroman van Toon Kortooms
 Help, de dokter verzuipt! (film), een film gebaseerd op dit boek
 Help! De dokter verzuipt (muziek), ook Help!, een hitsingle van Rogier van Otterloo, gemaakt voor de film